Bleeke Bet steht für:

 Bleeke Bet (Theaterstück), ein Theaterstück von Herman Bouber
 Bleeke Bet (1923), einen niederländischen Stummfilm von Alex Benno
 den Originaltitel des niederländischen Tonfilms aus dem Jahre 1934 Die bleiche Bet von Richard Oswald und Alex Benno